Сезо́н Слова́цької Екстралі́ги 2000—01 — восьмий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 2000—01 взяло участь 8 команд. У серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Зволен», перемігши у фінальній серії «ХК Дукла Тренчин» із рахунком 3:1. У зв'язку з розширенням ліги, до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки ніхто не вибував, а новачками наступного сезону стали «МСХК Жиліна» та «ХК Нітра».

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Зволен — МХК Мартін; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 9:2, 6:3, 2:1.
 ХК Слован Братислава — МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 5:4PP, 9:1, 7:3.
 HK Aquacity СКР Попрад — ХК Кошице; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 3:2, 4:3, 2:1.
 ХК Дукла Тренчин — ХК 36 Скалиця; рахунок серії 3:2, в п'ятьох іграх зафіксовані такі результати — (2:4, 3:0, 4:2, 0:5, 3:1.

Півфінали:
 ХК Зволен — HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 6:2, 4:2, 3:0.
 ХК Слован Братислава — ХК Дукла Тренчин; рахунок серії 2:3, в п'ятьох іграх зафіксовані такі результати — 6:1, 3:4, 2:3PP, 5:2, 2:3 PP.

Фінал:
 ХК Зволен — ХК Дукла Тренчин; рахунок серії 3:1, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 6:0, 3:1, 1:2, 6:3.

Команда-переможець

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 2000/2001 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина